Падший:

 Падший — мистический триллер Грегори Хоблита, снятый в 1998 году.
 Падший — американский фантастический мини-сериал.

См. также 
 Падший ангел — десятый эпизод первого сезона сериала «Секретные материалы». 
 Падший ангел — фильм нуар режиссёра Отто Премингера, вышедший на экраны в 1945 году.
 Fallen